Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1978/1979 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона.

Топ-26

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1978 год в снукере
1979 год в снукере